Torcías puede referirse a:

 el nombre común de la planta Phlomis lychnitis.
 el nombre común de la planta Verbascum sinuatum.